Ярост в психиатрията е душевно състоние, което се отличава с крайност на интензивността на гнева.

Ярост може да се отнася още за:
 „Ярост“ (Fury), американски филм от 1936 г.
 „Ярост“ (Rampage), американски филм от 1987 г.
 „Ярост“, български филм от 2002 г.
 „Ярост“ (Fury), американско-британски филм от 2014 г.